Schlesinger steht für:

 Schlesinger (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Schlesinger, Teigschaber ohne Stiel
 Schlesinger (Mondkrater)
 (1770) Schlesinger, Asteroid des Hauptgürtels
 Arthur M. Schlesinger Jr. Award, US-amerikanischer Historiker-Preis
 Schlesinger Group, US-amerikanischer Marktforschungsdienstleister

Siehe auch:
 Schlessinger